Антонио I (; ) — приор мальтийских рыцарей в Португалии (с резиденцией в Крату), претендовавший на португальский престол после угасания Ависской династии.

Биография 
Он был внебрачным сыном инфанта Луиша (сына Мануэла I), рождённым от женщины  Виоланте Гомеш.

Во время династического кризиса 1580 года, чтобы избежать перехода португальской короны к испанскому королю Филиппу II, португальцы провозгласили Антонио королём, но уже через 20 дней он был разгромлен герцогом Альбой при Алькантаре . Континентальная Португалия вступила в унию с Испанией, а Антонио пытался закрепиться на Азорских островах. В течение пары лет он управлял островом Терсейра, называл себя королём Антонием I и чеканил собственную монету.

В 1581 году дон Антонио пытался договориться о союзе с Екатериной Медичи, в обмен на военную поддержку обещая уступить французам Бразилию. Он вернулся из Парижа с флотом авантюристов во главе с флорентийцем . На подходе к Азорам в июле 1582 года французы потерпели поражение от испанцев, после чего Антонио окончательно покинул португальские владения и поселился в Париже, где Генрих IV назначил ему незначительную пенсию.

В ответ на неудачную попытку Филиппа II вторгнуться в Англию с Непобедимой армадой, королева Елизавета I вспомнила о Виндзорском трактате и направила на помощь Антонио в отвоевании Португалии адмирала Дрейка с т. н. Контрармадой — «большим флотом из почти 150 судов с около 10 000 солдат на борту», который «страдал от неимения иной цели кроме мародёрства». Эта экспедиция, предпринятая в 1589 году, завершилась полным поражением.

Остаток своей жизни дон Антонио провёл в Париже. Жил он на средства, вырученные от распродажи сокровищ португальской короны. Как и его предшественник, последний король из Ависской династии король-кардинал Энрике, Антонио, будучи лицом духовного звания, не мог иметь законной семьи и наследников. Оставил после себя .

Примечания

Ссылки 

 Дон Антонио, приор Крато
 

Претенденты на трон Португалии
Внебрачное потомство аристократов Португалии
Внебрачное потомство Капетингов